Maxwell Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Maxwell Township (Illinois)
 Maxwell Township (Minnesota)
 Maxwell Township (Oklahoma)